«Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» — почётное звание, входящее в систему государственных наград Российской Федерации.

Основания для присвоения
Звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным работникам пожарной охраны за личные заслуги:

 в организации и осуществлении государственного пожарного надзора и выполнении других контрольные функций, связанный с обеспечением пожарной безопасности на территории Российской Федерации;
 в организации и осуществлении деятельности по профилактике пожаров;
 в организации тушения пожаров особой сложности и непосредственно в тушении таких пожаров;
 в осуществлении научно-технического обеспечения пожарной безопасности, проведении научные исследований и разработок в области пожарной безопасности, создании новых видов огнетушащих средств, оборудования и пожарно-технического имущества;
 в подготовке квалифицированных кадров для нужд пожарной охраны.
Почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления трудовой (служебной) деятельности в пожарной охране и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федерального органа государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок присвоения 
Почётные звания Российской Федерации присваиваются указами Президента Российской Федерации на основании представлений, внесённых ему по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам.

История звания 
Почётное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» установлено Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2018 года № 519 «Об учреждении медали "За отвагу на пожаре" и установлении почётного звания "Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации"». Тем же указом утверждено Положение о почётном звании.

Ранее в СССР существовал ведомственный наградной знак «Лучшему работнику пожарной охраны», утверждённый постановлением комиссии Президиума ЦИК СССР № СТ-84 от  8 января 1936. На протяжении истории знак минимально видоизменялся четыре раза: аббревиатура на нём последовательно менялась с «НКВД» на «МВД», «МООП» и опять на «МВД». До конца существования СССР действовало последнее «Приложение N 5 к Приказу МВД СССР от 16 сентября 1985 г. N 175 "Инструкция о порядке награждения знаком «Лучшему работнику пожарной охраны»"», согласно которой знаком «Лучшему работнику пожарной охраны» «... награждаются лица (...) за активную деятельность в области укрепления пожарной охраны СССР, образцовую и самоотверженную работу на пожарах, успехи, достигнутые в обеспечении пожарной безопасности городов (населенных пунктов) и объектов народного хозяйства страны, за достижение высоких показателей в политико-воспитательной работе с личным составом».

После 1991 года и вплоть до 2018 года аналога данного почётного звания в Российской Федерации не существовало.

Нагрудный знак 
Нагрудный знак имеет единую для почётных званий Российской Федерации форму и изготавливается из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм. Он имеет форму овального венка, образуемого лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. На верхней части венка располагается Государственный герб Российской Федерации. На лицевой стороне, в центральной части, на венок наложен картуш с надписью — наименованием почётного звания.

На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к одежде. Нагрудный знак носится на правой стороне груди.

Некоторые обладатели почётного звания 
Одними из первых (в начале 2019 года) Почётного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» были удостоены:

— Начальник учебно-научного комплекса «Пожаротушение» Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России полковник внутренней службы Алексей Владимирович Маслов . 

— Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области (по государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Павел Александрович Литов.

— Мастер-пожарный 1 специализированной пожарно-спасательной части города Курска, старший прапорщик внутренней службы Сергей Николаевич Крюков.

— Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области Алексей Владимирович Власов.

Заместитель начальника Уральского института ГПС МЧС России - Кулепанов Александр Николаевич

Примечания 

Почётные звания Российской Федерации